Кова — власна назва.

Топоніми

Віла-Кова (Барселуш) — парафія.
 Віла-Кова (Віла-Реал) — парафія.
 Віла-Кова (Віла-Нова-де-Пайва) — парафія.
 Віла-Кова (Пенафієл) — парафія.
 Віла-Кова (Сейя) — парафія.
 Віла-Кова (Фафе) — парафія.
 Віла-Кова-де-Алва — парафія.
 Віла-Кова-де-Перріню — парафія.
 Варзея-Кова — парафія.
 Кова (Вієйра-ду-Міню) — парафія.

Див. також 
 Йорген Кова — венесуельський борець греко-римського стилю.